Sarang steht für die folgenden Begriffe:

 Sarang (Kunstflugstaffel), eine Helikopter-Kunstflugstaffel der indischen Luftstreitkräfte

Orte:

 Saran (Kasachstan), eine Stadt in Kasachstan
 Sarang Harbour, eine Bucht in Papua-Neuguinea

Siehe auch:
 Sarangi